Longana – creatura leggendaria tipica della tradizione del Cadore e del Comelico
Longana – frazione del comune di Ravenna
Longana – centro abitato di Vanuatu